Александр Белозёров:
 Белозеров, Александр Андреевич (1883—1954) — поэт. 
 Белозёров, Александр Николаевич (1981) — российский футболист.